Jean-Yves est un prénom masculin composé des prénoms Jean et Yves. Rare jusque dans les années 1930, il devient populaire dans les années 1940 et atteindra son pic de popularité à la fin des années 1950.

Il est notamment porté par :

ordre alphabétique
 Jean-Yves Camus (1958- ), journaliste et politologue français ;
 Jean-Yves Lafesse (1957-2021), humoriste et acteur français ;
 Jean-Yves Le Borgne (1950- ), avocat français ;
 Jean-Yves Le Drian (1947- ), homme d'État français ;
 Jean-Yves Le Gallou (1948- ), haut fonctionnaire, homme politique et essayiste français.

Références 

Prénom masculin
Prénom français